Norman Smith (15 de dezembro de 1897 - 1978) foi um futebolista e treinador de futebol inglês.

Futebolistas da Inglaterra